Premier gouvernement Manuel Valls, du 31 mars au  ;
 Deuxième gouvernement Manuel Valls, du  au .

Voir aussi 
 Manuel Valls
 Historique des gouvernements de la France